pulp (literatuur) - bijvoorbeeld "pulproman"
pulp (organisch) - vermalen plantresten
vruchtenpulp
bietenpulp
houtpulp
papierpulp
pulp (textiel) - zeer korte vezels
Pulp (band) - Engelse band